Salimi peut faire référence à :

Personnalités 
  (1904–1994), footballeur et entraîneur iranien,
  (1922–1997), musicien iranien,
  (1937–2016), militaire iranien,
  (1948- ), peintre iranien,
  (1954- ),
  (1957- ), militant pour les droits de l'homme,
 Youssef Salimi (1972- ), footballeur algérien,
  (1984- ), footballeur iranien,
 Behdad Salimi Kordasiabi (1989- ), sportif iranien,
  (1991- ), footballeur,
 , homme politique iranien.

Lieux 

 , Iran,
 ,
 .

Voir aussi